Pucci ist der Familienname folgender Personen:
 Annemarie Pucci (* 1954), deutsche Physikerin
 
 Carlo Pucci (1925–2003), italienischer Mathematiker
 Emilio Pucci (1914–1992), italienischer Modedesigner
 Josephine Pucci (* 1990), US-amerikanische Eishockeyspielerin
 Lorenzo Pucci (1458–1531), Kardinal der katholischen Kirche
 Lou Taylor Pucci (* 1985), Schauspieler
 Paolo Pucci (* 1935), italienischer Schwimmer und Wasserballspieler
 Paolo Pucci di Benisichi (1941–2013), italienischer Diplomat
 Puccio Pucci (1904–1985), italienischer faschistischer Politiker, Sportpolitiker und Sportler
 Rino Pucci(1922–1986), italienischer Radrennfahrer
 Roberto Pucci (1464–1547), Kardinal der katholischen Kirche

Siehe auch:
 Pocci